Michael Manning puede referirse a las siguientes personas:

 Michael Manning (yudoca), yudoca estadounidense;
 Mike Manning (actor), actor estadounidense.